The Look of Love – album Diany Krall
 The Look of Love – singel Madonny
 The Look of Love – singel ABC